Kaarnijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaarnijärvi (sjö i Lappland), 
 Kaarnijärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar